Сульфа́ты ме́ди:
 Сульфат меди(I)
 Сульфат меди(II)

См. также 
 Халькантит — природный минерал, сульфат меди(II)